Села:
 Ясногородка — Київська область, Вишгородський район
 Ясногородка — Київська область, Макарівський район
 Ясногородка — Миколаївська область, Єланецький район